Инч (англ. Inch; ирл. An Inse) — многозначный термин.

 Инч (Клэр) (англ. Inch; ирл. An Inse) — деревня в Ирландии, находится в графстве Клэр (провинция Манстер).
 Инч (Уэксфорд) — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэксфорд (провинция Ленстер) у трассы R772.

 Инч, Ричард (; 1843–1911) — американский адмирал.
 Инч, Адам  (; 1857–1933) — канадский политик.

См. также 

 Дюйм (англ. Inch; от нидерл. duim — большой палец) — единица измерения расстояния в некоторых европейских неметрических системах мер, обычно равная 1/12 или 1/10 («десятичный дюйм») фута соответствующей страны (в русской и английской системах мер 1 дюйм = 10 линиям («большая линия»)). Слово «дюйм» введено в русский язык Петром I в самом начале XVIII века. Сегодня под дюймом чаще всего понимают английский дюйм, равный 2,54 см.